Meistriliiga 1992 foi a 1ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Norma Tallinn.

Primeira fase

Grupo Ocidental

Grupo Oriental

Fase final

Diputa contra o rebaixamento

Campeão

Referências
Tabela final da Meistriliiga (RSSSF)

1992
1992 no futebol
Desporto na Estônia em 1992